Château de Ringen, Château belge situé sur le territoire de la commune de Lierre
 Elise Ringen, biathlète norvégienne

Voir aussi 
 
 
 Ringendorf